

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martik“ beginnt.

Martik 



Martika 
 Martika (* 1969), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Martikainen, Amanda, finnische Komponistin, Produzentin und Sängerin
 Martikainen, Jouko N. (* 1936), finnischer evangelischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Martikainen, Tommi (* 1982), finnischer Radrennfahrer
 Martikainen-Ypyä, Martta (1904–1992), finnische Architektin
 Martikán, Michal (* 1979), slowakischer Kanuslalomfahrer im Kanadier-Einer

Martikk 
 Martikke, Sigrid (* 1936), deutsch-österreichische Opern- und Operettensängerin (Sopran)

Martiko 
 Martikonis, Rytis (* 1967), litauischer Verwaltungsjurist, Diplomat und Politiker